Als Leander-Klasse werden mehrere Schiffsklassen bezeichnet:
 eine Klasse von vier Geschützten Kreuzern der britischen Royal Navy, siehe Leander-Klasse (1882)
 eine Klasse von acht Leichten Kreuzern der britischen Royal Navy, siehe Leander-Klasse (1929)
 eine Klasse von 53 Fregatten, die in mehreren Marinen dienten, siehe Leander-Klasse (1959)